Анатолий Емельяненко:
 Емельяненко, Анатолий Дмитриевич (1918—1988) — советский моряк, Герой Советского Союза.
 Емельяненко, Анатолий Иванович (род. 1949) — советский хоккеист.